Králíček ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Králíček (1877–1930), tschechischer Architekt
 Franz Kralicek (1907–1943), österreichischer Gebrauchsgrafiker und Freskant
 Rudolf Králíček (1862–1946), österreichischer General der Infanterie